Гурге́н Мерза́евич Арзума́нов (, село Хндзореск, Елизаветпольская губерния — 22 сентября 1943, у села Куликовка, Черниговская область) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии лейтенант.

Биография 
Родился а в селе Хндзореск (ныне марз Сюник) в семье крестьянина. С семьей переехал в Туркмению, получил неполное среднее образование. Работал заведующим магазином в городе Кушка Марыйской области Туркменской ССР.

В 1936 году Самаркандским районным военным комиссариатом призван в ряды Красной армии.

В 1939 году в военном кавалерийском училище окончил курсы младших лейтенантов. В 1940 году вступил в ВКП(б).

В боях Великой Отечественной войны — с июня 1941 года, назначен командиром эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта. Воевал на Западном, Сталинградском,Юго-Западном и Центральном фронтах.Эскадрон молодого лейтенанта не раз демонстрировал свою храбрость и отвагу, с наилучшей стороны проявил себя эскадрон в битвах за Украину.

21 сентября 1943 года недалеко от села Великий Дырчин на Черниговщине сабельный эскадрон 54-го гвардейского кавалерийского полка с ходу форсировал реку Снов и продвигался к селу Куликово — опорному пункту противника на пути к Днепру. Однако вскоре ожесточённый миномётный огонь остановил конников. Тогда командир эскадрона гвардии лейтенант Арзуманов послал один из взводов прикрыть переправу, а остальные взводы увёл в укрытие. С наблюдательного пункта находившегося недалеко от места форсирования, Арзуманов увидел, что гитлеровцы, численностью до роты, перебежками направляются к высоте, чтобы атаковать взвод. Оценив обстановку гвардии лейтенант решил нанести упреждающий удар с фланга, в результате стремительной атаки немцы ретировались.

22 сентября 1943 года командир эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского полка гвардии лейтенант Г. М. Арзуманов в бою за посёлок Куликовка Черниговской области умело управлял боевыми действиями своего подразделения. Отбивая контратаки противника, был тяжело ранен, но продолжал командовать. Эскадрон выполнил свою боевую задачу. В этом бою пал смертью храбрых молодой гвардии лейтенант.

Похоронен на Украине в селе Макишин Городнянского района Черниговской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии лейтенанту Гургену Мерзаевичу Арзуманову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Герой Советского Союза (15.01.1944 — посмертно)
 орден Ленина
 орден Отечественной войны I степени
 медали

Память 
Бронзовый бюст Героя установлен на его могиле. Именем Героя названа улица в селе Макишин.

Примечания

Литература 
 
 Амирханян М. Д. Армяне — Герои Советского Союза. — , 2005. — 202 с. — ISBN 99930-4-342-7.
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. — , 2005. — 312 с. — ISBN 5-9676-0034-5.

Ссылки

См. также 
 Западный фронт
 Сталинградский фронт
 Центральный фронт
 Юго-Западный фронт

Командиры эскадронов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Городнянском районе